Acacia (plant), plantengeslacht
 Robinia (soort), boom, 'acacia' in de volksmond
 Acacia (band), Britse experimentele popgroep
 Acacia (film), Zuid-Koreaanse horrorfilm uit 2003

Vrijmetselaarsloges 
in België:
 Acacia (Kortrijk), loge  onder de R.G.L.B. Acacia Kortrijk (1980)
 Acacia (Gent), loge  onder het G.O.B. Acacia Gent (1983)
 Acacia (Luik), loge  onder de G.L.B. Acacia Liège (1996)

in Nederland:
 Acacia (Rotterdam), G.O.N. nr. 56 (1872)